Иван Чехов:
 Чехов, Иван Митрофанович (1920—1968) — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Чехов, Иван Павлович (1861—1922) — русский педагог, народный учитель, брат А. П. Чехова.